Magyar Nemzeti Párt (1925–1936) csehszlovákiai magyar párt
 Magyar Nemzeti Párt (1922) romániai magyar párt
 Magyar Nemzeti Párt (1989–?) 1989. december 4-én bejegyzett magyar párt
 Magyar Nemzeti Párt (2006–) 2006. május 22-én bejegyzett székesfehérvári székhelyű magyar párt

Jegyzetek